Галуа () — французьке прізвище.

Відомі носії 
 Еварист Галуа (; 1811—1832) — французький математик, засновник сучасної алгебри.
 Луї Галуа (;  1944) — французький бізнесмен і виконавчий директор EADS у 2007—2012 роках.
 П'єр Галуа (; 1911—2010) — генерал французьких ВВС, фахівець з ядерної зброї, професор і автор низки монографій з міжнародних відносин і геополітики.